IUN est un sigle qui peut désigner :
 Institut universitaire naval ou Istituto universitario navale, un institut transformé peu à peu en une université à part entière dans les années 1980, appelé aujourd'hui Université de Naples - Parthénope ;
 , une université publique située à Gary, dans l'Indiana, aux États-Unis.